Borowy – struga, dopływ Uszwicy
Borowy – pseudonim Adama Stabrawy

Miejscowości w Polsce:
 Borowy Las
 Borowy Młyn

Religia Słowian:
 Borowy – inaczej: Leszy

Przypisy